Poniec est le nom des localités polonaises suivantes :
 Poniec, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Poniec, ville et siège de cette gmina.